Sespech est un pays fictif de Féérune appartenant au monde de campagne des Royaumes oubliés, pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Sespech est un petit pays (en fait une baronnie) situé dans la région sud-ouest de la Passe de Vilhon.

Géographie 

C'est une terre fertile, où l'on peut trouver un lac profond (le Nagawater, abritant une population de nagas), entourés par les Plaines Dorées, envahies de grandes herbes dorées. Le lac est alimenté par le Nagaflow, une rivière sinueuse prenant source dans le Chondalwood.

Histoire 

Sespech est une ancienne province de Chondath, devenue indépendante.

Gouvernement 

Sespech est une baronnie.
La nation est dirigée par le Baron Aldorn Thuragar, un homme prudent et dévoué à son peuple. C'est un ancien aventurier.

Il dicte les lois commerciales et dirige l'armée, qui campe toute l'année autour des murs de la capitale.

Cités importantes 
 Ormpetarr, la capitale, où se trouve le siège du pouvoir.
 Mimph
 Elbulber

Langues

Coutumes 
 Les habitants célèbrent le Festin de la Majesté Violet, vers la fin du mois d'Alturiak. Il s'agit d'une fête durant trois jours, en l'honneur du baron en place.

Religion 

Les habitants de Sespech vénèrent Eldath, Helm, Lliira, Malar, Talos, Tempus et Waukyne.

Monnaie 

Le pays n'a pas de monnaie propre et utilise celles des pays voisins.

Région des Royaumes oubliés